Plaats in Indonesië
 Mangunrejo (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mangunrejo (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Mangunrejo (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mangunrejo (Pulokulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Mangunrejo (Tegalrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mangunrejo (Kawedanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Mangunrejo (Kepanjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Mangunrejo (Ngadiluwih), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java